Stephenville – miasto w Kanadzie
 Stephenville – miasto w USA, w stanie Teksas